Фиджини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фиджини, Микела (род. 1966) — швейцарская горнолыжница, олимпийская чемпионка.
 Фиджини, Стефано (род. 1987) — итальянский пловец в ластах.